Pablo Carreño Busta era il campione in carica, ma ha perso al secondo turno contro Alex Molčan.

In finale Lorenzo Musetti ha battuto Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-4, 6(6)-7, 6-4.

Teste di serie 

  Carlos Alcaraz (finale) 
  Andrej Rüblev (secondo turno)
  Diego Schwartzman (primo turno)
  Pablo Carreño Busta (secondo turno)

 Botic van de Zandschulp (primo turno)
 Nikoloz Basilašvili (primo turno)
 Karen Chačanov (quarti di finale) 
 Holger Rune (primo turno)

Wildcard 

  Nicola Kuhn (primo turno)
  Jan-Lennard Struff (primo turno)

 Max Hans Rehberg (primo turno)

Qualificati 

  Jozef Kovalík (secondo turno)
  Luca Nardi (primo turno)

 Daniel Elahi Galán (secondo turno) 
 Marko Topo (primo turno)

Lucky loser 
  Ričardas Berankis (primo turno)

Ranking protetto 

  Aljaž Bedene (primo turno)

  Borna Ćorić (quarti di finale, ritirato)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
Tabellone principale

Hamburg European Open 2022